Willie Brown, musicista statunitense
Willie Brown, cornerback e allenatore di football americano statunitense 
Willie Brown, politico statunitense, ex sindaco di San Francisco
Willie Brown, calciatore scozzese